«Золотий ланцюг» — давньоруська літературна збірка.
 «Золотий ланцюг» — радянський художній фільм 1986 року за однойменним романом і розповідями Олександра Гріна.
 «Золоті ланцюги» — американський телевізійний фільм-бойовик 1991 року.